Lemps (Ardèche) – comune francese
Lemps (Drôme) – comune francese